Remedy (engl. für „Heilmittel“) bezeichnet
 den finnischen Computerspiele-Entwickler Remedy Entertainment
 den US-amerikanischen Softwareentwickler Remedy Corporation, bis zur Übernahme durch BMC Hersteller des Action Request System
 den US-amerikanischen Rapper Remedy, der mit dem Wu-Tang Clan verbunden ist
 im common law eine spezielle Form der Wiedergutmachung
 eine Regulierungsverfügung der Bundesnetzagentur im Rahmen der Telekommunikationsregulierung
 einen Film von 2005, siehe Remedy (2005)
 einen Film von 2009, siehe Remedy (2009)
 einen US-amerikanischen Spielfilm von 2013, siehe Remedy (2013)
 Remedy (Fernsehserie), Kanada
 Remedy Records, ein Hamburger Metal- und Punk-Label
 den englischen Song von der deutschen Sängerin Leony